Kísérlet
Kísérlet (matematika)
Kísérlet (büntetőjog)
Kísérlet (tudomány)
Kísérlet (2004) amerikai film
Kísérlet az Intim Torna Illegál albuma
A kísérlet
A kísérlet (2001) német film 
A kísérlet (2010) amerikai film (thriller)